Freeland est un nom propre anglo-saxon.

Patronyme 

 Adam Freeland, artiste, disc jockey et producteur anglais de musique électronique ;
 Chrystia Freeland (1968-), journaliste et femme politique canadienne ;
 Don Freeland (1925-2007), pilote automobile américain ;
 Joel Freeland (1987-), joueur anglais de basket-ball ;
 Kyle Freeland (1993-), lanceur gaucher des Rockies du Colorado de la Ligue majeure de baseball ;
 Louis Freeland Post (1849-1928), essayiste américain ;
 Louise Freeland Jenkins (1888-1970), astronome américaine ; 
 Sydney Freeland (1980-), réalisatrice, scénariste et femme trans Navajo américaine ;
 Thornton Freeland (1898-1987), réalisateur et scénariste américain.

Toponymie 

 Freeland, communauté rurale dans le comté de Prince de l'Île-du-Prince-Édouard au Canada ;
 Freeland, borough du comté de Luzerne, en Pennsylvanie, aux États-Unis ;
 , communauté non incorporée au Michigan

Patronyme anglais